Krestan ist der Name von

 Gabriela Krestan (* 1953), österreichische Schauspielerin
 Robert Křesťan (* 1958), Tschechischer Komponist, Schriftsteller und Übersetzer
 Rudolf Křesťan (* 1943), Tschechischer Schriftsteller und Journalist